А́рмань — посёлок (в 1965—2013 годах — посёлок городского типа) в Магаданской области России. Входит в Ольский район и соответствующий ему муниципальный округ.

География 
Расположен в устье одноимённой реки, по которой и назван (от  — «родник»).

Население —  чел. ().

Расстояние до районного центра Олы — 54 км.

 Климат
Климат морской, формируемый под влиянием муссонных ветров, которые дуют зимой с охлажденного материка на море, а летом — с холодного моря на материк. Этим обусловлена умеренно суровая и сухая зима, холодное и пасмурное лето. Период с положительными температурами составляет 154 дня, с отрицательными — 211 дней в году. Средняя температура летом +11°С, зимой −5−20°С.

История 
Датой основания поселения считается 1717 год; его жителями были эвены. В то время в связи с открытием тракта протяженностью в 4 тыс. км от Якутска до Петропавловска на арманцев была наложена «каюрская повинность». В 1896 году в посёлке проживало 89 человек. 

В 1932 году в Армани образован колхоз «Пробуждённый Север», в котором главными отраслями хозяйства становятся оленеводство, звероводство, рыболовство, растениеводство. 

В 1943 году он стал миллионером, а в 1960 году преобразован в совхоз, где на отходах рыбопереработки была открыта крупная ферма по разведению норок. 

В 1965 году Армань получила статус посёлка городского типа. 

В 1976 году был построен Арманский рыборазводный завод.

С 2013 года — сельский населённый пункт.

Население 

Численность представителей коренных малочисленных народов на 2014 год составила 139 человек.

Инфраструктура 
В посёлке действуют: средняя школа (ок. 100 учеников), детский сад «Пушинка», музыкальная школа; больница на 4 койки, почта, клуб, библиотека, 13 магазинов. 

Издаётся ежемесячная газета «Арманский вестник».

В Армани 66 многоквартирных домов. Протяженность улично-дорожной сети составляет 5,7 км.

На площади Свердлова установлена стела в честь участников Великой Отечественной Войны.

Археологические находки 
В окрестностях посёлка в 1951 году обнаружена неолитическая стоянка древних морских охотников.

Примечания

Ссылки 
 
 КОЛЫМА-ИНФОРМ, 24.09.2009
 Погода в Армани 

Населённые пункты Ольского района
Бывшие посёлки городского типа Магаданской области